

Musica 
 Residente – rapper portoricano
 Residente – album di Residente del 2017

Politica 
 Residente – altro nome del ministro residente, agente diplomatico

Altri progetti